est une expression anglaise signifiant « glace noire ». Elle peut faire référence à :

verglas routier en Amérique du Nord.

Cinéma 

 , titre original de , film américain de Neill Fearnley sorti en 1992 ;
 , titre international de , film finlandais de Petri Kotwica sorti en 2007.

Musique 

 , groupe de deathrock californien ;
 , album d"AC/DC sorti le .
 , concert mondial d'AC/DC.

Voir aussi